Teatre de Görlitz (del seu nom en alemany Gerhart-Hauptmann-Theater), teatre d'òpera de la ciutat de Görlitz, a Alemanya
 Societat per als Enregistraments Històrics (del seu nom en alemany Gesellschaft für Historische Tonträger), organització sense ànim de lucre dedicada a la preservació dels enregistraments fonogràfics històrics amb seu a Viena, a Àustria
 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, diari històric de la ciutat de Göteborg, a Suècia
 Turbina helicoïdal Gorlov (del seu nom en anglès Gorlov Helical Turbine), turbina d'aigua amb pales helicoïdals
 Transformada generalitzada de Hough (del seu nom en anglès Generalised Hough Transform), generalització de la transformada de Hough per a reconeixement de patrons
 Hipertèrmia de cos sencer (del seu nom en alemany Ganzkörper-HyperThermie), tractament de termoteràpia que s'aplica al cos sencer del pacient